Карл Эдуард Фердинанд Блехен (; ,  — , ) — немецкий художник, представитель романтизма в живописи.

Биография 
Несмотря на то, что К. Блехен начал изучение живописи у художника Леммериха, финансовое положение семьи не позволило ему продолжить это обучение. Будущий художник вынужден был сперва выучиться на банковского служащего. Регулярное художественное образование его началось лишь в 1822 году в берлинской Академии, у пейзажиста П. Л. Лютке. Однако вследствие несложившихся отношений с учителем К. Блехен порвал с академической школой и уехал в Саксонскую Швейцарию. В 1824—1827 годах он работал театральным художником-оформителем в Берлине. Состоявшаяся затем поездка в Италию окончательно определила творческий путь художника.

Блехен по своей тематике — художник-пейзажист. Его композиции после поездки на юг становятся свободнее и стилистически реальнее. Он известен как один из первых немецких «индустриальных» художников, воспевавших нарождающуюся промышленную мощь нового времени. То, что на его картине «Постройка Чёртова моста» (около 1830 года) лишь только намечено, в более поздней работе «Железопрокатный завод в Эберсвальде» (1834) обретает вполне законченную форму.

Карл Блехен умер в возрасте 41 лет психически больным человеком. Похоронен на Втором кладбище Церкви святой Троицы; ныне точное местоположение могилы неизвестно.

Город Котбус во времена ГДР учредил премию в области литературы и искусства имени своего знаменитого уроженца — премию Карла Блехена, вручавшуюся с 1956 года.

Избранные работы

Примечания

Литература 
 
 
 Robert Dohme: Blechen, Karl Eduard Ferdinand. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 2, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 700 f.
 Paul Ortwin Rave: Blechen, Karl. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 2, Duncker & Humblot, Berlin 1955, S. 295.
 Gertrud Heider: Italienische Skizzen. Insel, Leipzig 1979 (Insel-Bücherei 640/2).
 Irma Emmrich: Carl Blechen. Verlag der Kunst, Dresden 1989.
 Carl Blechen. Zwischen Romantik und Realismus. Katalog zur Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie. Prestel, München 1989.
 Carl Blechen. Bilder aus Italien. Bezirksmuseum Cottbus Schloss Branitz, Cottbus 1990.
 Beate Schneider: Carl Blechen. Bestandskatalog Niederlausitzer Landesmuseum Cottbus. Seemann, Leipzig 1993.
 Heino R. Möller: Carl Blechen. Romantische Malerei und Ironie. VDG, Alfter 1995.
 Barbara Baumüller, Gerd-Helge Vogel (Hrsg.): Carl Blechen (1798—1840). Grenzerfahrungen — Grenzüberschreitungen. IX. Greifswalder Romantikkonferenz. Steinbecker Verlag Rose, Greifswald 2000, ISBN 978-3-931483-24-1.
 Beate Schneider, Reinhard Wegner (Hrsg.): Die neue Wirklichkeit der Bilder. Carl Blechen im Spannungsfeld der Forschung. Lukas, Berlin 2008, ISBN 978-3-86732-044-3.

Художники Германии XIX века
Художники-пейзажисты Германии
Художники романтизма
Похороненные на Втором кладбище Церкви святой Троицы
Члены Прусской академии искусств